Sampo - um objeto da mitologia finlandesa

Pessoas
Sampo Karjalainen

Outros
2091 Sampo

Desambiguação